Суммеля — река в России, протекает по Абдулинскому району Оренбургской области. Длина реки составляет 22 км, площадь водосборного бассейна 124 км².

Начинается к юго от села Степановка 2-я. Течёт по открытой местности сначала на север, затем на северо-восток через Степановку 2-ю и Петровку. Устье реки находится в 478 км по левому берегу реки Ик напротив села Нижние Карамалы.

Основные притоки — овраги Змеевой (пр), Чёрная Речка (пр) и Каменная Лощина (лв).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ик от истока и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010101312111100027827.

Примечания 

Притоки Ика (приток Камы)
Реки Абдулинского района